Amerikai Egyesült Államok
Cologne (Minnesota)
Cologne (New Jersey)
Cologne (Virginia)
 Franciaország
Cologne (Gers)
 Németország
Köln
 Olaszország
Cologne (Lombardia)